Peden ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander J. Peden (* 1968), englischer Archäologe
 Anthony Peden (* 1970), neuseeländischer Radsportler
 Douglas Peden (1916–2005), kanadischer Radrennfahrer und Basketballspieler
 John Peden (1863–1944), irischer Fußballspieler
 Les Peden (1923–2002), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mike Peden, britischer Musikproduzent
 Preston E. Peden (1914–1985), US-amerikanischer Politiker
 Robbie Peden (* 1973), australischer Boxer
 William Peden (1906–1980), kanadischer Bahnradsportler

Sonstiges:
 Peden-Kliffs, Kliffs im Marie-Byrd-Land, Antarktika